Koil kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kohila, ort, Rapla län, Kohila vald,

Indien 

 Aligarh, ort, Uttar Pradesh,

Papua Nya Guinea 
Koil (även Keul, tidigare Deblois-ön), ö bland Le Maire-öarna som tillhör Papua Nya Guinea, i västra Stilla havet

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar